C More kan syfta på:

C More (Danmark)
C More (Finland)
C More (Norge)
C More (Sverige), se C More Entertainment – ett varumärke för en betalkanal i Sverige